Кисло́вский переулок в Москве:

 Большой Кисловский переулок
 Малый Кисловский переулок
 Нижний Кисловский переулок
 Средний Кисловский переулок